Ву́лиця Во́дників — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Водників — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Водників — вулиця у місті Сімферополь.

 Вулиця Водників — колишня назва Світязької вулиці у місті Київ.

Вулиці